Марина де Ван (род. 8 февраля 1971 года) — французский кинорежиссёр, сценарист и актриса. Училась в Лицее Анри IV и Сорбонне, где получила философское образование. В 1993—1996 — студентка FEMIS, Французской школы кинематографических наук. Тесно сотрудничала с режиссёром Франсуа Озоном. Самый известный фильм, снятый Мариной де Ван, — «В моей коже» (2003).

Фильмография

Режиссёр 
 2003 — В моей коже / Dans ma peau
 2009 — Не оглядывайся / Don't Look Back
 2011 — Мальчик с пальчик / Le petit poucet
 2013 — Поцелуй мамочку на ночь / Dark Touch

Сценарист 
 1997 — Увидеть море / Regarde la mer
 2000 — Под песком / Sous le sable
 2001 — 8 женщин / 8 femmes
 2003 — В моей коже / Dans ma peau
 2006 — Я думаю о вас / Je pense à vous
 2009 — Не оглядывайся / Don't Look Back (и идея)
 2011 — Мальчик с пальчик / Le petit poucet
 2013 — Поцелуй мамочку на ночь / Dark Touch

Актриса 
 1997 — Увидеть море / Regarde la mer — Татьяна
 1998 — Крысятник / Sitcom — Софи
 2003 — В моей коже / Dans ma peau — Эстер
 2006 — Я думаю о вас / Je pense à vous — Анна
 2007 — Ключ / La clef — Софи

Выпускники лицея Генриха IV
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения